Дртевци су насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 47 становника.

Демографија 
У насељу Дртевци живи 27 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 34,1 година (30,5 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 12 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,17.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији